Вальдкирх:
 Вальдкирх — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Вальдкирх — коммуна в Швейцарии, в кантоне Санкт-Галлен.